RoboCop. Rogue City — предстоящая компьютерная игра в жанре action/shooter, разрабатываемая польской компанией Teyon и издаваемая Nacon. Релиз игры назначен на июнь 2023, выход игры состоится на Windows, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch.

Игровой процесс 
RoboCop: Rogue City — компьютерная игра в жанре action/шутера от первого лица. Действие игры будет развиваться в Детройте будущего.

Сюжет 
В городе начинаются беспорядки, в ходе которых убивают больше 20 полицейских и грабят банки, и на борьбу с преступностью отправляется Робокоп.

Разработка 
Игра была анонсирована 6 июля 2021 на мероприятии Nacon Connect 2021.

Примечания 

Игры о Робокопе
Компьютерные игры, выпуск которых запланирован на 2023 год
Игры для Windows